Траекто́рия:
 Траектория случайного процесса — конкретный вид (то есть фактическая реализация, записанная в виде файла, осциллограммы и т. п.) случайного процесса в определённом опыте.
 Траектория материальной точки — непрерывная кривая той или иной формы, описываемая материальной точкой при её движении в выбранной системе отсчёта.
 Жизненная траектория — прохождение последовательности социально заданных событий и ролей в разных сферах жизни человека.
 Карьерная траектория (карьерный трек) — последовательность стадий профессионального развития специалиста.
 Эволюционная траектория — в широком смысле: последовательность глобальных изменений в какой-либо сфере (социологии, генетике, космологии и др.).

См. также 

 «Траектория краба» — роман Гюнтера Грасса.